Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1984 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула Мая Чибурданідзе, яка успішно захистила свій титул проти претендентки Ірини Левітіної.

Міжзональні турніри 1982 
Цей чемпіонський цикл, як і попередній, містив два міжзональні турніри, в Бад-Кіссінгені в липні й Тбілісі у вересні 1982 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 31 шахістка). До кандидатського турніру вийшло шість учасниць: по троє з кожного міжзонального турніру.

В Бад Кіссінгені 1-е місце посіла екс-чемпіонка Гапріндашвілі і кваліфікувалася разом із Семеновою та Лемачко.

Турнір у Тбілісі виграла Мурешан і кваліфікувалася разом із Левітіною та Лю (першою Китайською шахісткою, що потрапила до кандидатського турніру.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1982 (Бад Кіссінген)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Очки !! Тай-Брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 1 || — || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 4 ||  || ½ || 0 || 1 || — || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½ || 69.00
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 62.25
|-
| 6 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || — || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 7 ||  || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ ||
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || — || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7 || 44.75
|-
| 9 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 40.75
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 7 || 40.00
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 5 ||
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 4½ || 23.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || — || 1 || ½ || 1 || 4½ || 23.00
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || — || 0 || 0 || 4 ||
|-
| 15 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 0 || 3 || 19.00
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || — || 3 || 12.00
|}

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1982 (Тбілісі)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || ½ || — || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 0 || ½ || — || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 ||
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 8 || 51.75
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || — || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8 || 51.50
|-
| 6 ||  || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || — || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 8 || 51.00
|-
| 7 ||  || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 7½ || 49.75
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || — || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 45.75
|-
| 9 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || — || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 7 ||
|-
| 10 ||  || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 6½ || 41.75
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || — || ½ || 1 || 1 || 1 || 6½ || 37.50
|-
| 12 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || — || ½ || 0 || 0 || 5½ ||
|-
| 13 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || — || 1 || 1 || 5 || 29.50
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || — || 1 || 5 || 29.25
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 1½ ||
|}

Кандидатський турнір 1983-84 
До шести призерок міжзональних турнірів додались двоє посіяних шахісток: Александрія, яка поступилась у попередньому чемпіонському матчі, та Іоселіані, яка програла у фіналі попереднього кандидатського турніру.

Ці вісім учасниць зіграли між собою серію нокаут-матчів. У фіналі перемогла Левітіна, здобувши право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Чибурданідзе.

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1984 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою світу Маєю Чибурданідзе і претенденткою Іриною Левітіною проходив від 10 вересня до 25 жовтня 1984 року у Волгограді.

 Головний арбітр — Ярослав Шайтар (Чехословаччина).
 Тренери-секунданти Чибурданідзе — Геннадій Кузьмін і Сергій Юферов.
 Тренери-секунданти Левітіної — Андрій Харитонов і Олексій Єрмолинський.

Вигравши 8-ю партію, Левітіна завершила 1-у половину матчу на свою користь — 4½ : 3½. Однак у 2-й половині Чибурданідзе не програла жодної партії й, здобувши 4 перемоги, достроково завершила матч на свою користь — 8½ : 5½ (+5 −2 =7).

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 475. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1984 у шахах